Tall Zahab – wieś w Syrii, w muhafazie Hama
 Tall Zahab – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims